Pamela M. Kilmartin, är en Nyzeeländsk astronom.

Hon är medlem av Royal Astronomical Society of New Zealand

Minor Planet Center listar henne som P. M. Kilmartin och som upptäckare av 41 asteroider, alla tillsamman med sin make, astronomen Alan C. Gilmore.

Asteroiden 3907 Kilmartin är uppkallad efter henne. Och asteroiden 2537 Gilmore är uppkallad efter både henne och hennes make.

Asteroider upptäckta av Pamela M. Kilmartin

Se även
Astronomiska upptäckter av PM Kilmartin

Referenser 

Nyzeeländska astronomer
Kvinnor
Astronomer under 1900-talet
Astronomer under 2000-talet